Apollo-Grannus-Tempel sind dem römischen Gott Apollo Grannus gewidmete Tempel.

 Apollo-Grannus-Tempel (Faimingen)
 Apollo-Grannus-Tempel (Grand), siehe Gallo-römisches Heiligtum von Grand
 Apollo-Grannus-Tempel (Neuenstadt am Kocher)